LZ77 ist Bezeichnung für:
 ein Verfahren zur Datenkompression, siehe LZ77
 zwei verschiedene Luftschiffe von Zeppelin während des Ersten Weltkrieges, siehe: Liste aller Zeppeline
 Baunummer LZ 47 trug die militärische Bezeichnung LZ 77
 Baunummer LZ 77 trug die militärische Bezeichnung LZ 107